Messier 11 – gromada gwiazd
 Jelcz M11 – autobus

Wojsko 
 M11/39 – czołg włoski
 Škoda 305 mm M.11 – austro-węgierski moździerz oblężniczy
 Ingram M11 – amerykański pistolet maszynowy

Transport 
 M11 – autostrada w Rosji
 M11 – droga międzynarodowa na Ukrainie
 M11 – droga magistralna na Białorusi